ESE steht für:
 Erstsemestereinführung, siehe Erstsemester
 ESE, niederländischer Hersteller von Behältern zur temporären Lagerung von Wertstoffen und Abfall, siehe ESE Group
 Extensible Storage Engine, Engine für relationale Datenbanken, siehe Microsoft Jet Engine#Jet Blue

Ese steht für:
 Fluss auf Korsika, siehe Ese (Prunelli)
 Insel des Archipels vor Zadar in Kroatien, siehe Iž
 den Buchstaben S im spanischen Alphabet, siehe Spanisches Alphabet

esE steht für:
 elektrostatische Einheiten, siehe Elektrostatisches Einheitensystem

E.S.E. oder ESE steht für:
 Easy Serving Espresso, Offener Standard für Kaffeepads, siehe E.S.E.-Standard
Siehe auch:
 Aese

Abkürzung